Торо́пецкая улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Торопецкая улица — улица в Велиже.
 Торопецкая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Тверской области:
 Торопецкая улица — улица в Андреаполе.
 Торопецкая улица — улица в посёлке Земцы.
 Торопецкая улица — улица в деревне Понизовье Понизовского сельского поселения Торопецкого района.
 Торопецкая улица — улица в посёлке Старая Торопа.
 Торопецкая улица — улица в Торопце.